Дмитрий Зиновьев: Зиновьев, Дмитрий Иванович (род. 1965) — советский хоккеист.
 Зиновьев, Дмитрий Николаевич (1769 — предположительно 1819, не ранее)— русский писатель, журналист.